Eisner o Eissner es un apellido, llevado por las siguientes personas:

Personas 
  Clara Eissner (1857-1933), política.
  Lotte H. Eisner (1896?-1983), crítica cinematográfica.
  Maria Eisner (1909-1991), fotógrafa y empresaria.
  Will Eisner (1917-2005), historietista, conocido por The Spirit.